Pomarancio è il soprannome di tre artisti italiani nati a Pomarance:

 Antonio Circignani (1570-1630), pittore toscano figlio di Niccolò
 Niccolò Circignani (1520-1597), pittore toscano padre di Antonio
 Cristoforo Roncalli (c. 1552-1626), pittore toscano